Die Liste der Banken in Kasachstan führt die größten Kreditinstitute an, die die ihren Sitz oder eine Niederlassung in Kasachstan haben.

Bankensystem 
Kasachstan hat ein zweistufiges Bankensystem. Die erste Stufe des Systems bildet die Kasachische Nationalbank. Diese handelt innerhalb ihrer gesetzlichen Befugnisse eigenständig und repräsentiert die Interessen der kasachischen Regierung und unterstützt und koordiniert deren Wirtschaftspolitik. Alle anderen Banken gehören zur zweiten Stufe des Bankensystems.

Liste der Banken in Kasachstan 
Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die aktuell in Kasachstan tätigen Geschäftsbanken.

Weblinks 
 Kasachische Nationalbank (englisch, kasachisch und russisch)

Einzelnachweise 

 Banken
Kasachstan